Suske ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Suske (* 1934), deutscher Geiger
 Stefan Suske (* 1958), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur